Подольский — поселок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Краснинского сельского поселения.

Поселок основан в 1928—29 на месте хутора Смышляевского.

География 
Расположен в юго-восточной части района, в истоках реки Бурлыбай. Расстояние до районного центра, города Верхнеуральска, 40 км.

Население 

(в 1959—166, в 1970—256, в 1983—256, в 1995—216)

Инфраструктура 
 ООО «Подольское»
 ФАП
 Школа и детский сад

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района